Die Kirche St. Antonius im Rekener Ortsteil Klein Reken, Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen, ist die katholische Kirche des Dorfes.

Geschichte 
Bereits 1447 wurde in Klein-Reken eine Kapelle zu Ehren des Heiligen Kreuzes, der Muttergottes sowie der Heiligen Antonius Abbas und Theobald geweiht. Von 1485 bis 1495 wurde die heutige Kirche St. Antonius gebaut; sie wurde Ende des 15. Jahrhunderts eigenständige Pfarrkirche der von St. Heinrich (Groß-Reken) abgepfarrten neuen Gemeinde. 2006 wurden die Pfarrgemeinden wieder fusioniert.

Orgel 
Die Orgel wurde 1998 von der Manufacture d’Orgues Muhleisen (Strassburg) erbaut. Das Instrument hat 26 Register auf zwei Manualen und Pedal.

 Koppeln: II/I, I/P, II/P.
 Spielhilfen: Tremulant gemeinsam für HW und SW
 Anmerkung
 * = Plenumtritt für die gekennzeichneten Register

Einzelnachweise

Weblinks und Quellen 

 Website der Kirchengemeinde

Antonius
Klein Reken
Klein Reken
Klein Reken
Klein Reken
Klein Reken
Bauwerk in Reken
Klein Reken